Pecorara ima više značenja:
 Pecorara, Pavia
 Pecorara, Piacenza